Okak peut désigner :
 les Okak, un peuple du Gabon
 l'okak, un dialecte du fang
 Okak, une ancienne communauté morave de Terre-Neuve-et-Labrador